Rila kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Rilabergen, Bulgariens högsta bergskedja
 Obsjtina Rila, kommun, Kjustendil, 
 Rila (ort), Kjustendil, Obsjtina Rila, 
 Rila nationalpark, Oblast Sofija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar